Пролив Евре́инова (Пятый Курильский) — пролив в Тихом океане, разделяющий острова Онекотан и Маканруши. Расстояние между ними примерно 28 км. Расположен в Большой гряде Курильских островов.

Назван в честь русского морского геодезиста и путешественника Ивана Евреинова.

Примечания 

Проливы Северо-Курильского городского округа